«Великий уравнитель 2» () — американский боевик с элементами триллера режиссёра Антуана Фукуа. Является сиквелом фильма 2014 года, который в свою очередь основан на одноимённом телесериале.

Премьера фильма в США состоялась 20 июля 2018 года, в России — 6 сентября 2018 года.

Сюжет 
Бывший агент военной разведки Роберт Макколл продолжает свою борьбу с преступностью. Теперь он действует и за пределами США.

В начале фильма он находит турецкого мафиози, который похитил дочь, чтобы отомстить жене. Затем он возвращается в Массачусетс, где теперь живёт. У Макколла есть друг — старик Сэм, который пережил Холокост. Сэм пытается найти свою сестру, и Роберт обещает ему свою помощь. После он провожает до такси своего близкого друга Сьюзен Пламмер — сотрудницу внешней разведки, которая отправляется на задание в Брюссель. Однако двое неизвестных врываются в её номер в отеле и, преодолев её сопротивление, убивают её.

Муж Сьюзен сообщает о её смерти Роберту. Макколл начинает собственное расследование, пообещав себе отомстить за неё. Вскоре он понимает, что виновным в смерти Сьюзен является его бывший сослуживец Дэйв Йорк, который стал работать наёмным убийцей и был замешан в убийстве глубоко законспирированного агента, а Сьюзен могла его разоблачить. Йорк подсылает к Роберту убийцу. Однако Макколл побеждает его, приходит домой к Йорку и говорит ему, что доберётся и до него, и до всех его сообщников. Йорк принимает решение убить мужа Сьюзен — Брайана. Его сообщники отправляются в дом Брайана, однако появившийся Роберт спасает мужа, успев его забрать. После этого сообщники Йорка идут домой к Роберту и находят там Майлза — парня, которому Макколл помогал. Майлз прячется в потайной комнате, но его в итоге всё равно ловят, так как он выходит, подумав, что вооружённые люди покинули дом. Роберт сообщает сообщникам Йорка, что те знают, где он. Местом встречи оказывается небольшой городок, население которого было эвакуировано из-за штормового предупреждения.

Роберт приезжает на место, где снова вынужден вступить в схватку с прислужниками Йорка. Однако они погибают в схватке с ним один за другим. Йорк, понимая, что почти проиграл, угрожает убить Майлза и стреляет в багажник с ним. Йорк перед этим занял позицию на высокой башне и туда забирается Роберт. После борьбы он убивает его и сбрасывает с крыши. Макколл освобождает Майлза и они вместе покидают город.

Макколл возвращается в Массачусетс. Он находит сестру Сэма, и старики встречаются после многих лет разлуки. Майлз начинает рисовать. Он рисует картинку супергероя в автобусе — «копию» Роберта. Когда девушка спрашивает его, кто это, Майлз описывает Великого уравнителя.

В ролях

Производство 
24 февраля 2014 года, за семь месяцев до выхода первого фильма, было объявлено о планируемом сиквеле, сценарий к которому вновь напишет Ричард Уэнк.

Sony официально объявило о продолжении первого фильма с Дензелом Вашингтоном в роли Роберта Макколла. В течение августа был подтверждён актерский состав. Педро Паскаль был выбран на неизвестную роль.

Съёмочный период стартовал 14 сентября 2017 года в Бостоне, штат Массачусетс. Помимо этого, съёмки проходили в городе Линн и Маршфилд, штат Массачусетс.

Критика 
Фильм получил смешанные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины 51 % положительных рецензий на основе 180 отзывов со средней оценкой 5,6 из 10. На Metacritic — 50 баллов из 100 на основе 43 рецензий.

Примечания 

Фильмы Columbia Pictures
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы Антуана Фукуа
Фильмы о вигилантах
Фильмы США 2018 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-сиквелы
Фильмы-триллеры США
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2018 года
Фильмы о ЦРУ